Karel Teige (1900-1951), artiste et critique tchèque.
 Lisa Teige (née en 1998), actrice norvégienne.